Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Дракон (сузір'я)
Планетарні туманності